Nindorf (Dithmarschen), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Nindorf (bij Hohenwestedt), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Nindorf (Lamstedt), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen